Килис (, ):
 Килис — город и район в провинции Килис, административный центр турецкой провинции.
 Килис (ил) — ил на юго-востоке Турции.